Башня Капелла () — офисный небоскрёб, расположенный по адресу: 225, 6-я Южная улица, Миннеаполис, Миннесота, США. Является , также вторым по этому показателю в штате и 65-м в США. Построен в стиле постмодернизма.

История, описание 
С момента постройки до 1997 года небоскрёб носил название First Bank Place, затем, до начала 2002 года — , затем, до марта 2009 года — 225 South Sixth, и лишь потом получил нынешнее название — Башня Капелла. Прошение о последнем переименовании подал давний арендатор многих офисов здания . До 2015 года эта компания арендовала 14,5 % офисов, с 2015 года эта цифра выросла до 28,6 %.
Полукруглая «корона» здания, конструктивно предназначенная для защиты его антенн и других коммуникационных объектов, расположенных на крыше, от солнца, ночью ярко подсвечивается и видна за многие километры.
Форма здания и планировка этажей сильно изменяется с 15-го, 27-го и 45-го этажей.
Под офисы отдано 53 нижних этажа, последние три являются техническими служебными.
Башня Капелла связана прямым воздушным сообщением с другими небоскрёбами города: , The Grand Hotel Minneapolis, Northstar East и .

В связи с разными способами подсчёта, Капелла постоянно оспаривает своё место в списке самых высоких зданий города и штата, утверждая, что она выше .
Основные параметры
 Строительство — с 1989 года по октябрь 1992
 Высота — 236,5 м (максимальная), 223,1 м (крыша), 210,9 м (потолок верхнего этажа). Высота «от пола до пола» — 3,96 м, «от пола до потолка» — 2,74 м
 Длина и ширина — по 48 м (несмотря на «квадратность» основания, фундамент небоскрёба выполнен в форме буквы L)
 Полезная площадь — 130 064 м² (1 400 000 квадратных футов)
 Этажность — 56 надземных и 4 подземных
 Количество лифтов — 33 + 2 эскалатора
 Архитектор —  из бюро

См. также 
 Список самых высоких зданий США
 Список самых высоких зданий Миннесоты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Башни Капелла 
 Башня Капелла  на сайте 

Небоскрёбы высотой от 200 до 249 метров
Небоскрёбы Миннеаполиса
Небоскрёбы, построенные в 1992 году